Zelení je název různých politických stran a hnutí, jejichž cílem je zelená politika:
 Strana zelených (oficiální zkratka Zelení) – česká politická strana prosazující zelenou politiku
 Zelení (2006–2017) – zaniklá česká politická strana
 Zelení (Francie)
 Zelení (Izrael)
 Strana zelených (Kanada)
 Zelení (Lucembursko)
 Zelení (Německo)
 Zelení (Portugalsko)
 Zelení (Rakousko)
 Strana zelených (Švédsko)
 Strana zelených (USA)
 Evropská strana zelených